Biblia Hebraica es una frase en latín que significa Biblia hebrea, esta podría referirse a:
 el texto de la Biblia hebrea;
 específicamente al canon judío, el Tanaj;
 las ediciones del texto masorético del Tanaj, véase el texto masorético;
 específicamente a las tres ediciones de la biblia hebrea editada por Rudolf Kittel (BHK), véase la Biblia Hebraica (Kittel) (1906, 1913, 1937);
 a la Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), 1968-1976; 1997
 a la Biblia Hebraica Quinta (BHQ), 2004-